Ultima Frontiera – włoski zespół założony w 2000 roku w Treście. Reprezentował gatunek włoskiej prawicowej muzyki tożsamościowej. W listopadzie 2012 zapowiedzieli swój ostatni koncert na marzec 2013 roku.

Dyskografia
 2003 - Non ci sono più eroi 
 2006 - Non conforme 
 2008 - Arditi Sentieri
 2010 - Anime Armate

Przypisy 

Włoskie zespoły muzyczne
Nacjonalizm włoski